Türkiye 1. Ligi 1986/87 was het negenentwintigste seizoen van de Süper Lig.

Kort overzicht van het seizoen
De speelperiode duurde van 29 augustus 1986 tot en met 7 juni 1987.

Na 14 jaren zonder succes slaagde Galatasaray SK er onder leiding van trainer Jupp Derwall eindelijk in om de zevende landstitel naar het Ali Sami Yenstadion te halen, met aan het eind van de rit slechts één punt voorsprong op Beşiktaş JK.

De beker was dit seizoen voor het eerst een prooi voor Gençlerbirliği SK dat in de finale Eskişehirspor op afstand hield: 5-0 en 1-2; topscorer van de liga werd opnieuw Tanju Çolak, dit jaar voor het laatst als speler van Samsunspor. De wedstrijd Malatyaspor - Çaykur Rizespor gaat de boeken in als (ex aequo met Galatasaray SK - Adana Demirspor in het seizoen 1983/84) de doelpuntrijkste wedstrijd aller tijden van de Süper Lig: 7-4.

Omdat de competitie een seizoen later uitgebreid werd naar 20 clubs, degradeerden er twee ploegen: Antalyaspor en Diyarbakırspor (beide ploegen waren een jaar geleden nog gepromoveerd) werden de kinderen van de rekening; de derde promovendus, Boluspor, eindigde op de 15de plaats.

Kaart

Eindstand 1986/87

VJ = Vorig jaar; Wed = Wedstrijden gespeeld; W = Winst; G = Gelijk; V = Verlies; + = Doelpunten voor; - = Doelpunten tegen; Saldo = Doelsaldo; Ptn = Punten

Resultaten 1986/87

Degradanten en promovendi 
De promovendi die dit seizoen in de Süper Lig uitkwamen:
 Diyarbakırspor (kampioen A Grubu 1. Lig 1985/86)
 Boluspor (kampioen B Grubu 1. Lig 1985/86)
 Antalyaspor (kampioen C Grubu 1. Lig 1985/86)
De degradanten van vorig seizoen in de Süper Lig:
 Sakaryaspor (nummer 17 Süper Lig 1985/86)
 Orduspor (nummer 18 Süper Lig 1985/86)
 Kayserispor (nummer 19 Süper Lig 1985/86)

Topscorers 1986/87

Externe links
 Statistieken Turks voetbal op de officiële site van de TFF
 Statistieken Turks voetbal op de site mackolik.com
 Statistieken Turks voetbal op de site van de RSSSF
 Statistieken Turks voetbal op de site van Erdinç Sivritepe

Turkse voetbalcompetitie
Competitievoetbal 1986/87